Jakubovany kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš)
 Jakubovany (okres Sabinov)